Enchanted Forest ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enchanted Forest (South Carolina), im Greenville County
 Enchanted Forest (Texas), im Montgomery County